Мирный — деревня в России, в Пыталовском районе Псковской области. Входит в состав Линовской волости.

Деревня расположена в 33 км к северу от города Пыталово, к северу от волостного центра Линово.

C 1920 до 1944 гг. входила в состав Яунлатгальского (Абренского) уезда Латвии как деревни Федаркава () и Ахромеева ().

Население 

Численность населения составляет 158 жителей (2000 год).

Примечания 

Населённые пункты Пыталовского района